Brunnenwald ist ein geographischer NAme:

 Brunnenwald (Schonach im Schwarzwald), Wohnplatz der Gemeinde Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Brunnenwald (Naturraum), Unternaturraum des Baulandes zwischen Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis und Gundelsheim im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg